Ву́лиця Ве́рхній Вал — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Вулиця Верхній Вал — вулиця в місті Бориспіль.
 Вулиця Верхній Вал — вулиця в місті Київ.

Вулиці